

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean Goas, (1430/1433-1496), architecte, sculpteur religieux du  ayant exercé en Espagne ;
 Claude Le Goas, (1928-2007), architecte français ;
 Urko Rafael Pardo Goas, est un joueur de football belgo-espagnol

Toponyme
 Goas est une commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne et la région Midi-Pyrénées ;
 Lamothe-Goas, est une commune française située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées

Homonymie
Homonymie de patronyme